ETS steht für:
 European Tracking Service on Pension, ein Dienst zur Dokumentation grenzüberschreitender Pensions- und Rentenansprüche in der EU
 ETS Praha (Electric Train Systems), tschechischer Modelleisenbahn-Hersteller
 Einzylinder, Telegabel, Schwinge, Motorradtypenreihe MZ ETS des VEB Motorradwerk Zschopau
 Educational Testing Service, US-amerikanische Gesellschaft für Qualitätsbeurteilungen im Bildungssektor
 Eider-Treene-Sorge-Niederung, eine Flusslandschaft in Schleswig-Holstein, siehe Eider-Treene-Niederung
 Eidgenössische Turn- und Sportschule, heute Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen
 Elektronisches Traktionssystem, siehe Antriebsschlupfregelung
 EU-Emissionshandel (European Union Emissions Trading System), Instrument der EU-Klimapolitik
 Endoskopische transthorakale Sympathektomie, die operative Durchtrennung eines Teils des sympathischen Nervensystems
 Engineering Tool Software, eine Software, siehe KNX-Standard#Steuerung und Programmierung
 Environmental Tobacco Smoke, siehe Passivrauchen
 Ersttrimesterscreening in der Pränataldiagnostik
 Estimated Time of Sailing, die voraussichtliche Abfahrtszeit eines Schiffes
 Euro Touring Series, eine Rennserie für funkferngesteuerte Modellautos
 Europäischer Tag der Sprachen, eine Initiative des Europarates zur Wertschätzung aller Sprachen und Kulturen
 Europäisches Theologisches Seminar, das Theologische Seminar der Gemeinde Gottes in Freudenstadt
 European Telecommunications Standards, siehe Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen
 European Treaty Series, Veröffentlichungsreihe für völkerrechtliche Verträge des Europarates, siehe Sammlung der Europäischen Verträge
 Avitrans (ICAO-Code), schwedische Fluggesellschaft
 Enterprise Municipal Airport (Alabama) (IATA-Code), Flughafen von Enterprise (Alabama), Alabama
 Euro Truck Simulator, ein Computerspiel

ÉTS steht für:
 École de technologie supérieure, kanadische Hochschule

Ets ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Hall Ets (1895–1984), US-amerikanische Kinderbuchautorin und Illustratorin

ets steht für:
 Afenmai (Sprache) (ISO-639-3-Code), edoide Sprache der Afenmai in Nigeria

Siehe auch:
 ETS2

Abkürzung